

Райтстаун — місто, штат Нью-Джерсі
 Райтстаун — місто, штат Вісконсин
 Райтстаун Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Райтстаун — селище, штат Вісконсин